Armata Albă se poate referi la:
 Brațul înarmat al Mișcării Albe, o coaliție largă a forțelor antibolșevice în Războiul civil rus
 Alb- (бело), prefix folosit de bolșevici pentru a denumi inamicii reali sau imaginari de toate felurile, prin analogie cu Mișcarea Albă.
 Garda Națională din Arabia Saudită
 Garda Națională din Kuwait